Шаран је термин који може да се односи на:

 Шаран — слатководна риба из породице шарана;
 Шаран (покрајински) или Шарка (змија) — змија отровница из рода випера;
 Шаран (Авганистан) — град у Авганистану, административни центар провинције Пактика;
 Шаран (Дром), насеље у Француској
 Шаран (кратки филм)

Види још 
 Шарани